Varadero peut signifier :

Toponymes

Varadero : une presqu'île.

Varadero : une station balnéaire de la province de Matanzas dans l'ouest du pays.

Varadero : une île du delta de l'Orénoque située dans l'État de Delta Amacuro.
 Varadero de Yaya : une localité de la paroisse civile de Rómulo Gallegos de la municipalité de Casacoima dans l'État de Delta Amacuro.

Autres 
 Varadero : une motocyclette fabriquée par Honda.

Homonymie de toponyme